Basic (engl. basic ‚fundamental‘, ‚elementar‘, ‚grundlegend‘) steht für:

 Basic English, vereinfachte Form der englischen Sprache
 Basic – Hinter jeder Lüge eine Wahrheit, Spielfilm von John McTiernan (2003)
 Basic AG, Handelskette von Bio-Supermärkten
 eine Rätselart, siehe Ken Ken

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Basic (Mississippi), im Clarke County
 Basic (Nevada), im Nye County

Sonstiges:
 Basic Creek, Fließgewässer in Alaska

BASIC steht für:
 BASIC, eine Programmiersprache
 BASIC-Staaten
 British American Security Information Council, eine britische Denkfabrik

Bašić ist ein Familienname, siehe Bašić

Siehe auch: